Terror Trail – film del 1921 diretto da Edward A. Kull
Il sentiero del terrore (Terror Trail) – film del 1933 diretto da Armand Schaefer
Terror Trail – film del 1946 diretto da Ray Nazarro